Farna oder Farná ist:
 eine Gemeinde im slowakischen Okres Levice, siehe Farná
 ein Ortsteil der Gemeinde Ivanka pri Dunaji im Okres Senec in der Slowakei

Farna ist der Familienname folgender Personen:
 Ewa Farna (* 1993), polnisch-tschechische Pop/Rock-Sängerin